Сара Еррані і Нурія Льягостера Вівес були чинними чемпіонками. Обидві цього разу виступали, але разом з іншими партнерками.Еррані грала в парі з Лурдес Домінгес Ліно, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес. Льягостера Вівес грала в парі з Мартінес Санчес, і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Коритцева і Дар'я Кустова з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

  Анна-Лена Гренефельд /  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (чемпіонки)
  Катерина Макарова /  Галина Воскобоєва (1-ше коло)
  Іпек Шенолу /  Ярослава Шведова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2009